O nome Podul foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste. Podul é um nome dado pela Coreia do Norte, e significa salgueiro em língua coreana.

 Tufão Podul (2001) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 5. Apesar de sua intensidade, nunca ameaçou a costa.
 Tempestade tropical Podul (2007) - tempestade tropical a leste do Japão. Nunca ameaçou a costa.

Desambiguação